Дюгей () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Дюгей, Кристиан (род. 1957) — канадский кинорежиссёр, оператор, продюсер, композитор.
 Дюгей, Рон (род. 1957) — канадский хоккеист, нападающий.